Raitt est un nom de famille. Les personnes notables avec ce nom incluent : 

  (1930–2006), spécialiste britannique de la littérature française ;
 Bonnie Raitt (1949), chanteuse et guitariste de blues américaine ; 
 John Raitt (1917–2005), acteur et chanteur américain ; 
 Lisa Raitt (1968), femme politique canadienne.